Территориальная прелатура Исабелы () — территориальная прелатура Римско-Католической церкви с центром в городе Исабела, Филиппины. Территориальная прелатура Исабелы входит в митрополию Замбоанги. В юрисдикцию апостольского викариата Сан-Хосе в Миндоро входит провинция Басилан. Кафедральным собором территориальной прелатуры Исабелы является церковь святой Елизаветы Португальской.

История 

12 октября 1963 года Римский папа Павел VI выпустил буллу Providens Dei, которой учредил территориальную прелатуру Исабелы, выделив её из архиепархии Замбоанги.

Ординарии территориальной прелатуры 
 епископ José María Querejeta Mendizábal (24.10.1963 — 28.01.1989);
 епископ Romulo Tolentino de la Cruz (28.01.1989 — 8.01.2001);
 епископ Martin S. Jumoad (21.11.2001 — 4.10.2016 — назначен архиепископом Осамиса);
 Sede vacante (2016—2019);
 епископ Leo Magdugo Dalmao, C.M.F. (25.03.2019 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007;
 Булла Providens Dei .

Ссылки 
  Официальный сайт 
 Информация 

Католические епархии Филиппин
Исабелы